Asholt ist der Familienname folgender Personen:

 Jesper Asholt (* 1960), dänischer Schauspieler
 Martin Asholt (* 1977), deutscher Rechtswissenschaftler
 Theodor Asholt (1890–1969), deutscher Lehrer und Politiker (SPD)
 Wolfgang Asholt (* 1944), deutscher Romanist und Hochschullehrer